Front (latin: frons, "pande" eller "forside") har flere betydninger:

Krig
 Front (militær)
 Vestfronten – primært Tysklands vestlige fronter i 1.- og 2. verdenskrig
 Østfronten – primært Tysklands østlige
 Østfronten under 2. verdenskrig – en række af slag under 2. verdenskrig, som blev ført på den tyske østfront
 Betegnelsen front anvendtes også som betegnelse for sovjetiske armégrupper under 2. Verdenskrig

Vejr
 Koldfront – når en koldere luftmasse fortrænger en varmere
 Varmfront – forkanten af en varm luftmasse
 Polarfront – grænsen mellem den kolde luftmasse over nordpolen og den varme luft over ækvator

Ideologi
 Animal Liberation Front – en international organisation af dyreretaktivister
 Dansk Front – et dansk højreradikalt og nationalistisk netværk
 Folkefronten til Palæstinas Befrielse – en væbnet organisation, der kæmper mod Israels besættelse af Palæstina

Se også
 Frontal kortex – den forreste del af hjernebarken